Хальпа () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Хальпа — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.